ПКО — аббревиатура, которая имеет следующие значения:
 ПКО — Противокосмическая оборона;
 ПКО — Приходный кассовый ордер;
 ПКО — Первый канал Останкино ;
 ПКО (род. 1967) — канадский рестлер;